Благинино — название населённых пунктов в России:

 Благинино — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Благинино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Благинино — деревня в Старицком районе Тверской области.

См. также 
 Благинин